Název Alej vzdechů se používá pro několik stromořadí:

Alej vzdechů (Domažlice) – alej v Domažlicích, okres Domažlice
 Alej vzdechů (Lázně Bělohrad) – alej v Bažantnici, Lázně Bělohrad, okres Jičín
 Alej vzdechů (Plasy) – lipová alej v Plasích, okres Plzeň-sever

Aleje v Česku